Liam Gordon – calciatore scozzese nato nel 1996
 Liam Gordon – calciatore anglo-guyanese nato nel 1999